YTQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tasiujaq (Québec), (Canada)